{{Info/Álbum
 |nome          = Lil X : History
 |tipo          = estúdio
 |artista       = Lil X
 |capa          = 
 |lançado       = 2005
 |gravado       = 2004-2005
 |gênero        = Rap, Hip hop
 |duração       = 
 |gravadora     = Rap Style
 |produtor      = Lil XEminemIrv GottiBig ReeseJasper CameronJames "J. Lack" LackeyJazze PhaB. CoxPolow da Don7 AureliusEric HudsonWally MorrisMatty P
 |formato       = CD
 |último_álbum  = Streets of Los Angeles(2003)
 |próximo_álbum = Paradise(2008)
}}Lil X : History'' é o segundo álbum do rapper Americano Lil X, lançado em 2005 com 17 faixas em cada disco descritas a seguir.

Disco 1

Faixas

Disco 2

Faixas

Álbuns de 2005